Крузиус  — фамилия.

Известные носители:

 
 Крузиус, Отто — немецкий филолог.

Двойные фамилии 
 Баумгартен-Крузиус, Детлов Карл Вильгельм (1786—1845) — германский филолог и педагог.
 Баумгартен-Крузиус, Людвиг Фридрих Оттон (1788—1843) — немецкий богослов; профессор теологии Йенского университета.